Боргар-фьорд (,  ) — фьорд на западе Исландии в регионе Вестюрланд.

Этимология 
Название фьорда предположительно происходит от древнего исландского поселения Борг (, ), которое, согласно сагам, было основана около 940 года Скаллагримом Квельдусоном, отцом Эгиля Скаллагримссона, чьей собственностью стала земля вокруг фьорда.

Физико-географическая характеристика 
Боргар-фьорд расположен в западной части Исландии в регионе Вестюрланд. Является частью фьордового комплекса Фахсафлоуи. Длина фьорда достигает 22 километров, а средняя ширина — около 4 км.

Несмотря на спокойный вид поверхности вод фьорда, подводные течения достаточно сильные.

Хозяйственное использование 
Местность вокруг фьорда заселялась со времени первых исландских поселений. События, описанные в «Саге об Эгиле», происходили на этой территории. 

Боргар-фьорд пересекает кольцевая дорога Хрингвегюр  по мосту Боргарфьярдарбру (длина около 0,5 км) рядом с городом Боргарнес .

Галерея

Примечания

Ссылки

См. также 
 Список фьордов Исландии

Фьорды Исландии
Датский пролив
Заливы Атлантического океана
Вестюрланд